Wiston est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Pays de Galles 
Wiston, village du Pembrokeshire
Château de Wiston, château de type motte castrale

Écosse 
Wiston, village du South Lanarkshire

Angleterre 
Wiston, village du Suffolk
Wiston, village du Sussex de l'Ouest

Voir aussi

Homonymie de toponyme